Панов, Иван:
 Панов, Иван Васильевич (1909—1972) — советский кинооператор.
 Панов, Иван Дмитриевич (1899—1975) — советский военачальник, полковник.
 Панов, Иван Григорьевич (1914—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Панов, Иван Митрофанович (1927—2006) — генерал-лейтенант, главный редактор газеты «Красная звезда».